Ricky Enø Jørgensen (5 de junho de 1989, Ilulissat, Groenlândia) é um ciclista dinamarquês.

Ciclistas da Dinamarca